Osoby o tym nazwisku:
 Friedrich von Gentz – niemiecki pisarz
 Walter Gentz – niemiecki prawnik, urzędnik, zbrodniarz wojenny